Schuppinnen ist der deutsche Name mehrerer Orte in Ostpreußen im Gebiet der heutigen  Oblast Kaliningrad in Russland:

 Schuppinnen, 1938–1946 Wiesenbrunn, Kreis Darkehmen/Angerapp, ab 1946: Seljonoje, untergegangener Ort im Rajon Osjorsk
 Schuppinnen, Kreis Insterburg, ab 1946: Lugowoje, untergegangener Ort im Rajon Slawsk
 Schuppinnen, 1938–1946 Schuppen, Kreis Niederung/Elchniederung, ab 1946: Sabolotnoje, untergegangener Ort im Rajon Slawsk
 Schuppinnen (Kirchspiel Kraupischken), 1938–1946 Kleinbergental, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, ab 1946: Dubowskoje, untergegangener Ort im Rajon Gussew
 Schuppinnen (Kirchspiel Ragnit), 1938–1946 Schuppenau, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, ab 1946: Scharowo, jetzt: Wetrowo (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman